Il toponimo Mabini può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Mabini, municipalità della Provincia di Batangas
Mabini, municipalità della Provincia di Bohol
Mabini, municipalità della Provincia di Davao de Oro
Mabini, municipalità della Provincia di Pangasinan